Thevenet es un apellido de origen francés y puede referir a:

 Benoît Thévenet (n. 1972) periodista francés;
 Bernard Thévenet (n 1948) corredor ciclista francés;
 Claudine Thévenet (1774-1837) monja francesa fundadora de la Congregación de Jesús María (Congrégation de Jésus-Marie);
 François Thévenet (1845-1910) político francés;
 Françoise Thévenet-Hénault, pintor sobre porcelana de Sèvres desde 1741 al 1746 y desde 1757 al 1760;
 Gilles Thévenet (n. en 1946) agrónomo francés;
 Geneviève Louise Thévenet-Bouillat, pintora sobre porcelana de Sèvres entre 1777 y  1798;
 Jacques Thévenet (1891-1989), dibujante, grabador y pintor francés;
 Jean-Baptiste Thévenet (1800- 1867), pintor miniaturista francés;
 Jean-Marc Thévenet escenógrafo francés;
 Louis Thévenet (hijo) (S. XVIII), pintor sobre porcelana de Sèvres activo de 1773 al 1774;
 Louis Thévenet (1874-1930), dibujante, grabador y pintor hermano de Pierre;
 Louis Jean Thévenet padre (S.XVIII), pintor sobre porcelana de Sèvres de 1741 a 1778;
 Louis Michel Auguste Thévenet (1764-1848)  general francés;
 Marie Thévenet-Levé (S. XVIII), pintora sobre porcelana de Sèvres en 1777;
 Pierre Thévenet (1870-1937) dibujante y pintor hermano Louis;
 Pierre-Louis Thévenet diseñador, dibujante, escenógrafo y cineasta francés con ciudadanía estadounidense;
 Virginie Thévenet (nacida en 1955)  actriz francesa;

Sin tilde sobre la primera e (que en francés sin tilde la letra e  es volada o casi muda) se encuentran las siguientes personas con el mismo apellido:

 Homero Alsina Thevenet (1922-2005) periodista y crítico de cine uruguayo.